Светличное () — село, Светличанский сельский совет, Золочевский район, Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6322685501. Население по переписи 2001 года составляет 369 (184/185 м/ж) человек.

Является административным центром Светличанского сельского совета.

Географическое положение 
Село Светличное находится в верховьях балки Скрипка, на расстоянии в 3,5 км от реки Уды (левый берег), по балке протокает пересыхающий ручей с запрудами, в 5-и км расположен пгт Золочев, в 2-х км — село Дуванка.
На расстоянии в 4,5 км расположена железнодорожная станция Светличный.

История 
 1677 — дата основания.
 При СССР в селе были организованы и работали колхоз "1 мая", центральная усадьба которого находилась здесь, названный в честь праздника Международной солидарности трудящихся; автоматическая телефонная станция, почтовое отделение связи, школа, сельсовет.
 Во время российско-украинской войны с лета 2022 село находится на линии фронта, поэтому мирного населения в нём не находится.

Экономика 
 Молочно-товарная ферма.
 КСП «ПЕРШОГО ТРАВНЯ».

Объекты социальной сферы 
 Детский сад.
 Клуб.
 Библиотека.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов. Похоронено 36 воинов.
 Памятник Светличному Тимофею Ивановичу — Герою Советского Союза.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Золочевского района (Харьковская область)